Die 69. Nationalen Deutschen Einzelmeisterschaften fanden vom 2. bis 4. März 2001 in Böblingen in der Sporthalle statt.

Deutscher Meister im Herreneinzel wurde Timo Boll. Im Endspiel stand er dem bis dahin achtmaligen Sieger Jörg Roßkopf gegenüber. Nach einem 0:2-Rückstand in Sätzen drehte er noch das Spiel und gewann 3:2. Damit endete die Ära Roßkopf, in den folgenden 19 Jahren wird Timo Boll das Feld beherrschen und am Ende 13-mal Gold holen.

Im Dameneinzel holte Christina Fischer den Titel durch einen Endspielsieg über Elke Schall. Nicole Struse hatte kurzfristig verletzungsbedingt abgesagt, Qianhong Gotsch und Jing Tian-Zörner hatten schon frühzeitig bekannt gegeben, dass sie an der Meisterschaft nicht teilnehmen wollen.

Torben Wosik konnte seine beiden Titel aus dem Vorjahr verteidigen, nämlich im Doppel mit Peter Franz und im Mixed mit Elke Schall. Für das Damendoppel Irene Ivancan/Katrin Meyerhöfer war es der erste Titelgewinn bei einer deutschen Meisterschaft.

Die Einzelwettbewerbe wurden in drei, die Doppelwettbewerbe in zwei Gewinnsätzen ausgetragen. Insgesamt 4.000 Zuschauer verfolgten das Geschehen.

Herreneinzel 

Weitere Teilnehmer:
 1. Qualifikationsrunde: Stefan Frasch, Benjamin Gerold, Pedro Pelz, Peter Kühnle
 2. Runde: Jörg Schlichter
 3. Runde: Nico Christ, Gabriel Stephan, Detlef Stickel, Markus Teichert

Dameneinzel 
Spiele der vorherigen Runden (Auszug):
 Gaby Rohr – Katrin Meyerhöfer 3:2
 Christina Fischer – Tatjana Bär 3:0

Weitere Teilnehmerinnen:
 1. Qualifikationsrunde: Raffaela Kurz
 2. Runde: Petra Beck
 3. Runde: Stine Christ, Martina Keller, Tanja Riß, Meike Rohr, Nadine Schmidt, Sandra Stroezel, Alexandra Urban

Herrendoppel

Damendoppel 

Weitere Teilnehmerinnen:
 1. Qualifikationsrunde: Stine Christ/Zeljka Dragas, Sandra Stroezel/Petra Beck, Nadine Schmidt/Sandra Fließbach

Mixed 

Weitere Teilnehmer:
 1. Qualifikationsrunde: F. Müller//Zeljka Dragas
 2. Runde: Peter Kühnle/Sandra Stroezel, Florian Kaindl/Stine Christ, Felix Bindhammer/Meike Rohr, Detlef Stickel/Michaela Berger
 3. Runde: Pedro Pelz/Petra Beck, Stefan Frasch/Raffaela Kurz, Benjamin Gerold/Nadine Schmidt, Dieter Weitz/Irene Ivancan

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 2001/3 Seite 34 + Seite 38–43

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 2000/01 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. März 2020)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 4. März 2018)

2001
Tischtennisveranstaltung 2001
Sportveranstaltung in Böblingen